


Lista de mai jos conține localitățile din județul Bistrița-Năsăud.

Vezi și 
Județele României

Bistrița-Năsăud
Localități
 Listă, Localități